Acaz – uno dei re di Giuda, da non confondere con Acazia re di Giuda o Acazia re di Israele
 Ozia, Ioatam e Acaz – lunetta parte della decorazione della volta della Cappella Sistina, opera di Michelangelo Buonarroti
 Vela sopra Ozia, Ioatam e Acaz –  parte della decorazione della volta della Cappella Sistina, opera di Michelangelo Buonarroti